Sidi Khaled, commune algérienne de la wilaya de Biskra ;
 Sidi Khaled, commune algérienne de la wilaya de Sidi Bel Abbès.